Amerikai Egyesült Államok
 Pleasant View (Colorado)
 Pleasant View (Indiana)
 Pleasant View (Kentucky)
 Pleasant View (Maryland)
 Pleasant View (Nyugat-Virginia)
 Pleasant View (Tennessee)
 Pleasant View (Utah)
 Pleasant View (Washington)

 Kanada
 Pleasant View (Toronto)

 Dél-afrikai Köztársaság
 Pleasant View (Gauteng)